Ероуз A9 е болид от Формула 1 с който отбора на Ероуз участва за сезон 1986. То е захранван с турбо-двигател БМВ M12.

A9 е по-скоро катастрофална отколкото предсесора A8 с който се състезаваха през 1985 и 1986. Самият болид A9 участва само в три състезания в ръцете на Тиери Бутсен в Германия и Австрия и на Кристиан Данер в Унгария.

Ероуз финишира сезона на 10-о място след като Данер постигна единствената си точка за тима в Йостерайхринг финиширайки 6-и с болида A8.

Класиране във Формула 1 

 Спечели с Ероуз A8

Външни препратки 
Ероуз A9 в chicanef1.com

Болиди от Формула 1